Биркеланд:

 Биркеланд, Кристиан (1867—1917) — норвежский физик, член Норвежской АН.
 Биркеланд, Михаэль (1830—†) — норвежский учёный.
 Биркеланд, Ларс Хельге (род. 1988) — норвежский биатлонист.
 Биркеланд, Турид (1962—2015) — норвежский работник культуры, тележурналист, ведущий, политик, член лейбористской партии Норвегии.
 Биркеланд — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Биркеланн

Примечания